Miejscowości w USA:
 Willowbrook – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Willowbrook – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage
 Willowbrook – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Willowbrook – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Reno